Dalyan (Ortaca), een gemeente in het Turkse district Ortaca
 Dalyan (Ezine), een dorp in het Turkse district Ezine
 Dalyan (viskering), systeem van netten in Turkse rivieren